Saltö kan syfta på:

Fiktiva platser 
 Saltö (fiktiv ö) – en ö i TV-serien Skärgårdsdoktorn
 Saltön – en TV-serie om en ö med namnet Saltön

Geografi

Sverige 

 Saltö, Karlskrona, ö och stadsdel i Karlskrona kommun, 
 Saltö naturreservat, ö och ett naturreservat i Strömstads kommun,